Indianapolis 500 1981 je bila petinšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 24. maja 1981.

Rezultati

1981 v športu
1981